Эрнст Фридрих Вильгельм Филипп фон Рюхель (; , Цеценов, Нижняя Померания — , Гут Хаселау, Нижняя Померания) — прусский генерал.

Биография 
Был инспектором военно-учебных заведений, учредил военную вдовью кассу и инвалидные команды. Он считался выдающимся военным авторитетом и был одним из самых значительных военных деятелей школы Фридриха II: стремился неизменно сохранить в прусской армии тактику Фридриха Великого и содействовал тому, что среди прусских офицеров господствовало пренебрежительное отношение к Наполеону и французам.

В 1806 году фон Рюхель командовал армейским корпусом, с которым явился на поле сражения при Йене слишком поздно: его корпус был разбит и обращён в бегство, сам фон Рюхель тяжело ранен и после Тильзитского мира вышел в отставку.

Примечания

Литература 
 «Aus Rüchels Nachlass. Ein Beitrag zur Geschichte seiner Zeit» (Б., 1878).
 

Прусские командиры Наполеоновских и Революционных войн